Architectuur
 Korenmolen De Jager te Oud-Vossemeer
 Houtzaagmolen De Jager te Woudsend

Albums
 De Jager (album), een muziekalbum van Eva De Roovere
 De jager, een stripalbum

Nederlandse personen en personages

Zuid-Afrikaanse personen

Zie ook 
 Jager, doorverwijspagina